Базна () насеље је у Румунији у округу Сибињ у општини Базна. Oпштина се налази на надморској висини од 304 -{m}-.

Историја

Становништво 
Према подацима из 2002. године у насељу је живело 3911 становника.

Попис 2002.

Хронологија

Референце

Спољашње везе 

Насељена места у Румунији
Википројект географија/Насеља у Румунији